Irodalom
 Az öreg hölgy látogatása (Der Besuch der alten Dame), Friedrich Dürrenmatt színműve (1956)
 A milliomosnő látogatása: a színmű 1958-as, első magyar kiadásának címe, Fáy Árpád fordításában

Filmek
 Az öreg hölgy látogatása (Der Besuch/The Visit),   1964-es amerikai–francia–német film, Dürrenmatt színművéből, rendezte Bernhard Wicki, főszereplők Ingrid Bergman, Anthony Quinn

 Az öreg hölgy látogatása (Der Besuch der alten Dame), 2008-as német–osztrák tévéfilm, Dürrenmatt színművéből, rendezte Nikolaus Leytner, főszereplők Christiane Hörbiger, Michael Mendl

Zene
 Az öreg hölgy látogatása (Der Besuch der alten Dame), Gottfried von Einem operája (1971)